Kengyel: lószerszám, a nyereg tartozéka, amelybe a lovas a lábát teszi
Kengyel: az ember és az emlősök középfülében található hallócsontocskák egyike
Kengyel: az építőiparban a vasbeton tartószerkezeteket összefogó acélbetét
Kengyel: a gépészetben villás vagy U alakú rögzítő- vagy tartóelem
Kengyel: Jász-Nagykun-Szolnok megyei település

Kengyelizom: apró izom a fülben
Kengyelköz: régészeti lelőhely Körösladány mellett
Kengyeltó: bánsági település